Výraz skarifikace má více významů:

 skarifikace (neboli jizvení) – umělecký způsob zdobení lidské kůže
 skarifikace (zahradnictví) – narušování obalu semen pro zlepšení vlastností klíčení